Ес-Асијенда де Сан Агустин има више значења:

 Ес-Асијенда де Сан Агустин, Фамилија Рејес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ес-Асијенда де Сан Агустин, Фамилија Торес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику